Парч:

Фамилия 
 Парч, Гарри (англ. Harry Partch; 1901—1974) — американский композитор и конструктор музыкальных инструментов, один из пионеров микрохроматической музыки.
 Парч, Йозеф (1851—1925) — немецкий географ.
 Парч, Ханс (1930—2012) — военный деятель ГДР.

Топонимы 
 Парч — река в России, приток Вычегды.
 Парч — село в Усть-Куломском районе Республики Коми.
 Парч — сельское поселение в Усть-Куломском муниципальном районе Республики Коми.

См. также 
 Парча — тяжёлая ткань из шёлка с узором, выполненным металлическими нитями с золотом, серебром или их сплавами с другими металлами.
 Парчам — Народно-демократическая партия Афганистана.
 Парчев — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Парчевский повят.
 Парчев (гмина) (польск. Gmina Parczew) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Парчевский повят, Люблинское воеводство.
 Парчевский — фамилия.
 Парчиев, Магомед Азиевич (1959—1988) — ингушский дзюдоист.
 Парчинес (итал. Parcines) — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Больцано.
 Парчинский, Евгений Николаевич (1946—2012) — машинист тепловоза локомотивного депо Егоршино Свердловской железной дороги, Герой Российской Федерации.
 Парчис — настольная стратегическая игра с элементом случайности.
 Парчовци (болг. Парчовци) — село в Болгарии.
 Парчовый птеригоплихт (лат. Pterygoplichthys gibbiceps, парчовый сомик) — вид пресноводных рыб из семейства кольчужных сомов, обитающий в бассейне реки Амазонки в Южной Америке.
 Парчу — река в Республике Коми, Россия.